Podaresj (makedonska: Подареш) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Radovisj, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Skopje. Podaresj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Podaresj är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Mali Goten,  meter över havet,  kilometer öster om Podaresj. Närmaste större samhälle är Radovisj,  kilometer väster om Podaresj. 

Trakten runt Podaresj består till största delen av jordbruksmark. Runt Podaresj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Radovisj (kommun)